Batu Bara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 400.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Batu Bara ist die Stadt Limapuluh. Der Name Batu Bara bedeutet „Kohle“.

Geographie 

Batu Bara liegt im Nordosten der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt an die Regierungsbezirke Serdang Bedagai, Simalungun und Asahan, zu dem das jetzige Gebiet von Batu Bara vor seiner Ausgliederung gehörte. Administrativ unterteilt sich Batu Bara in 12 Distrikte (Kecamatan) mit 151 Dörfern, 141 Desa und 10 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Batu Bara 412.362 Menschen, 204.965 Frauen und 207.397 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 447 Personen pro Quadratkilometer. Circa 89 Prozent der Einwohner sind Muslime und 11 Prozent Christen. Daneben gibt es noch eine kleine Buddhistische Minderheit.

Transport 
Seit März 2020 ist der Containerhafen Kuala Tanjung in Betrieb, der in der Zukunft als Drehkreuz auf Sumatra für internationalen Handel dienen soll.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)